VLC steht für:

 Flughafen Valencia () in Spanien (IATA-Code)
 , eine Codierungstechnik zur Datenkompression
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham im Oberpfälzer Landkreis Cham
 , eine E-Learning-Plattform für Linguistik
 , Kommunikation mittels Licht
 VLC media player (VideoLan Client), einen Open-Source-Medienspieler und Streaming-Server
 , die lateinische Bezeichnung für Platzwunde

VLC